Balinski bzw. Baliński ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Balinski (1933–2019), US-amerikanischer Mathematiker